Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Tunjung (Kubutambahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Tunjung (Jatilawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Tunjung (Gucialit), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Tunjung (Randuagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Tunjung (Udanawu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
Anders
 Tunjung (taal), een taal, gesproken in Indonesië